Dijodotironin se može odnositi na:

 3,3'-Dijodotironin (3,3'-T2)
 3,5-Dijodotironin (3,5-T2)

Јодирани деривати тирозина